Африканская конфедерация футбола или Конфедерация африканского футбола (КАФ) (; ) — организация, управляющая футболом на африканском континенте. Является организатором турниров для 56 стран-членов, таких как Кубок африканских наций, Кубок Конфедерации, Лига чемпионов КАФ. Организует проведение отборочных соревнований к чемпионату мира. Также, совместно с УЕФА, раньше проводила молодёжный турнир Кубок Меридиана.

Основана в 1957 году, впервые гарантированную квоту на чемпионат мира получила в 1970 году. Штаб-квартира расположена в египетском Городе им. 6 Октября.

Вручает ежегодную премию «Африканский футболист года».

Члены КАФ

Рейтинг федераций 
Рейтинг КАФ за 5 лет () определяет представительство стран в континентальных клубных турнирах. Каждый клуб, достигший определённой стадии турнира, приносит в копилку страны определённое количество очков:

До сезона 2011 очки давались также за победу в Суперкубке КАФ и удачное выступление на клубном чемпионате мира.

Для определения рейтинга очки, набранные клубами страны за сезон, умножаются на коэффициент: очки за предыдущий сезон умножаются на 5, за сезон до этого — на 4, и т. д. до сезона пятилетней давности, для которого коэффициент равен 1, получившиеся цифры суммируются. По 2 клуба в Лигу чемпионов и в Кубок Конфедерации имеют возможность выставить 12 лучших федераций. Рейтинг определяет представительство стран на год вперёд, то есть рейтинг 2011—2015 годов определяет представительство турниров 2017 года.

ЛЧ — Лига чемпионов, КК — Кубок Конфедерации.

Рейтинги по годам

Федерации регионов Африки 
 КЕСАФА (CECAFA)
 ВАФУ (WAFU)
 УНИФФАК (UNIFFAC)
 КОСАФА (COSAFA)
 УНАФ (UNAF)

Президенты

Турниры

Существующие

Упразднённые

Страны, участвовавшие в финальных стадиях ЧМ 
Высшее достижение в чемпионатах мира по футболу среди африканских сборных по футболу: 1/2 финала сборной Марокко в чемпионате  мира по футболу 2022.

 1934 —  Египет
 1938 — 1966 — без участников от КАФ.
 1970 — 
 1974 — 
 1978 — 
 1982 — , 
 1986 — , 
 1990 — , 
 1994 — , , 
 1998 — , , , , 
 2002 — , , , , 
 2006 — , , , , 
 2010 — , , , , , 
 2014 — , , , , 
 2018 — , , , , 
 2022 — , , , ,

Количество участий 
 8 — 
 6 — , ,
 4 — , 
 3 — , , ,
 1 — ,  (Ныне Конго ДР),

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Африка